Jurkiewicz:
 Anna Jurkiewicz (ur. 1984) – polska łyżwiarka
 Edward Jurkiewicz (ur. 1948) – polski trener i koszykarz
 Katarzyna Jurkiewicz
 Kazimierz Jurkiewicz
 Longin Jurkiewicz
 Mariusz Jurkiewicz
 Michał Jurkiewicz
 Stanisław Jurkiewicz
 Teofil Jurkiewicz
 Wojciech Jurkiewicz